Název Kokořov má více sídel:
 Kokořov (Všeruby), část obce Všeruby v okrese Plzeň-sever
 Kokořov (Žinkovy), část městyse Žinkovy v okrese Plzeň-jih